Jamba, municipio della provincia di Huíla, Angola
Jamba, municipio della provincia di Cuando Cubango, Angola
João Pereira, calciatore angolano, conosciuto come Jamba